Кантавьеха ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Маэстрасго. Занимает площадь 125 км². Население — 748 человек (на 2010 год). Расстояние — 92 км до административного центра провинции.

Покровителем города считается святая дева де Лорето.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Web no oficial de Cantavieja 

Муниципалитеты Теруэля
Города Теруэля